IRB-подход () - подход к оценке кредитных рисков банков для целей оценки достаточности регулятивного капитала, основанный на использовании внутренних рейтингов заемщиков, то есть рейтингов, устанавливаемых самими банками. В банковской сфере используется термин ПВР. Предложен в Базеле II как альтернатива стандартизированному подходу. Данный подход основан на внутренних оценках вероятностей дефолта (PD), ожидаемых (EL) и неожиданных потерь (UL), причем последние зависят от вероятности дефолта исходя из однофакторной модели.
Согласно Базель 2 регулятивный капитал не должен быть меньше 8% от взвешенных по риску активов  (пункт 40)

Классификация требований
Выделяются следующие классы требований
Суверенные требования
Банковские требования
Корпоративные требования
Розничные требования
Фондовые активы

В корпоративных требованиях выделяется специализированное кредитование (SL), которое в свою очередь подразделяется на следующие виды:

Проектное финансирование (PF)
Объектное финансирование (OF)
Товарное финансирование (CF)
Приносящая доход недвижимость (IPRE)
Высоко-волатильная коммерческая недвижимость (HVCRE)

Розничные требования подразделяются на 
Жилищная ипотека
Револьверные кредиты (QRRE)
Прочие розничные требования

Базовый и продвинутый IRB

В базовом IRB (Foundation IRB, F-IRB) банки самостоятельно определяют вероятность дефолта PD, остальные параметры определяются надзорным органом.

В продвинутом IRB (Advanced IRB, A-IRB) банки самостоятельно определяют и другие параметры оценки рисков.

Методика расчетов
Ожидаемые потери (математическое ожидание потерь) оцениваются как:

где  (Probability of Default)- годовая вероятность дефолта, определяемая на основе присвоенного внутреннего рейтинга;

 (Loss Given Default)- доля потерь в случае дефолта, которая зависит от обеспечения и прочих факторов;

 (Exposure At Default) - требования под риском дефолта (на момент дефолта).

Под неожиданными потерями понимается разница между максимально возможными с заданной надежностью (99,9%) и ожидаемыми потерями. Оценка неожиданных потерь основывается на неявном предположении наличия скрытой переменной  (условно можно считать это стоимостью активов заемщика), имеющей стандартное нормальное распределение , такой что , где  - пороговое значение, зависящее от рейтинга заемщика (одинаковое для всех заемщиков с данным рейтингом). На практике известен рейтинг заемщика и соответствующая вероятность дефолта, поэтому пороговая величина определяется как .
 - обратная кумулятивная функция распределения.
Предполагается, что корреляция между заемщиками (между величинами  и ) одинаковая и равна . Портфель кредитов предполагается достаточно большим и гранулированным (отсутствуют высокая концентрация портфеля). Тогда с учетом закона больших чисел неожиданные потери с надежностью 99,9% будут равны

Аналогичную формулу можно получить делая эквивалентное предположение, что скрытая переменная подчиняется следующей однофакторной модели , где  - общий для всех заемщиков (с данным рейтингом) фактор,  - "корреляция", одинаковая для всех заемщиков данного типа с данным рейтингом,  - индивидуальные факторы, связанные только с данным конкретным заемщиком. Общий и индивидуальные факторы также имеют стандартное нормальное распределение. Неожиданные потери связываются с систематическим риском, то есть определяются вероятностью дефолта заемщика при крайне неблагоприятном изменении общего фактора (которое возможно с вероятностью не более 0,1%).

Корректировка на срок

Для корпоративных, суверенных и банковских требований предусмотрена корректировка на срок (Maturity Adjustment) в виде следующего множителя:

, где 

M - эффективный срок требования, который в рамках базового IRB принимается равным 2,5 годам для всех требования кроме репо (для последних - 6 месяцев, то есть 0,5); в рамках продвинутого подхода эффективный срок рассчитывается следующим образом:

где  - предполагаемый денежный поток от требования в момент .

Таким образом  принимается равным средневзвешенному сроку требования только если он находится в пределах от 1 до 5 лет, в противном случае принимается равным 1 году (или 5 годам, если средневзвешенный срок оказался больше 5 лет).

Оценка корреляции

Общая формула для оценки корреляции имеет вид:

 - минимальное и максимальное значения корреляции для заданного типа требований. Если эти показатели одинаковы, то корреляция постоянна (не зависит от PD). В частности для розничной жилищной ипотеки корреляция равна , а для револьверных розничных требований (QRRE) - . Для прочих розничных требований . Для суверенных, коропоративных и банковских требований (за исключением HVCRE) . Для HVCRE - 

-коэффициент, характеризующий зависимость корреляции от PD. Данный показатель для всех требований, кроме прочих розничных требований, равен 50. Для прочих розничных требований показатель равен 35.

Для малых (по размеру годовой выручки ) предприятий (SME), допускается снизить значение корреляции на следующую величину:

где  - годовая выручка в млн евро.

,  млн евро,  млн евро.

Это означает, что корректировка имеет место лишь для компаний с выручкой менее 50 млн евро (в приведенной формуле если , то ). Если выручка меньше 5 млн евро, корректировка принимается как для компаний с выручкой 5 млн евро., то есть на максимальном уровне .

Оценка LGD

В рамках базового IRB для старших необеспеченных требований LGD принимается равным . Для субординированных требований - .

Наличие приемлемого обеспечения позволяет скорректировать LGD. При этом подход к учету приемлемого финансового обеспечения несколько отличается от прочего приемлемого обеспечения (недвижимость, дебиторская задолженность и прочие активы). Тем не менее можно записать следующую общую формулу для определения LGD при наличии приемлемого обеспечения:

где 

где  - отношение текущей стоимости приемлемого прочего (т. е. кроме финансового) обеспечения к текущей стоимости требования под риском дефолта;

 -  установленное значение VTL, при котором требование признается обеспеченным полностью (для дебиторской задолженности - 125%, для недвижимости и прочих активов - 140%)

 - установленное минимальное значение VTL, при котором возможно (частичное) признание обеспечения (для дебиторской задолженности - 0%, то есть ограничений нет, а для недвижимости и прочих активов - 30%).

 - минимальный LGD, применяемый к обеспеченной части требования (для дебиторской задолженности и недвижимости - 35%, для прочих активов - 40%).

 - стоимость требований под риском дефолта с учетом факторов её снижения за счет приемлемого финансового обеспечения, определяемая следующим образом:

где  - текущая оценка требований под риском дефолта;

 - текущая стоимость предоставленного финансового обеспечения;

 - корректировка на риск изменения рыночной стоимости обеспечения и требования за период владения.

Последняя корректировка может быть рассчитана применением стандартных "дисконтов"

 - дисконт к кредитному требованию

 - дисконт к обеспечению;

 - дисконт в случае несовпадения валют обеспечения и требования.

Стандартные дисконты установлены по умолчанию на 10-дневный период владения при условии ежедневной переоценки и пересчета маржи. Дисконт, связанный с несовпадением валют равен . Дисконты к обеспечению зависят от типа обеспечения. Для акций, входящих в фондовые индексы  -15%, для прочих акций с листингом на фондовой бирже - 25% (остальные акции считаются неприемлемым обеспечением). Для облигаций дисконт зависит от рейтинга и остаточного срока. Суверенные облигации с рейтингами ниже BB- и корпоративные облигации с рейтингом ниже BBB- считаются неприемлемым обеспечением. Для суверенных облигаций с рейтингами от BB-  до ВВ+ дисконт равен 15% независимо от срока, с рейтингами от BBB- до A+ дисконты 1%, 4%, 6% в зависимости от остаточного срока (до 1 года, от 1 до 5 лет, свыше 5 лет), с рейтингами свыше A+ дисконты - 0,5%, 2%, 4% соответственно. Для корпоративных облигаций с аналогичными рейтингами и сроками дисконты в два раза больше. Для банковских обращающихся облигаций без рейтинга дисконты 1%, 4%, 6% соответственно. Секьюритизированные активы принимаются с удвоенным дисконтом по сравнению с дисконтами корпоративных эмитентов с аналогичным рейтингом и сроком.

Расчет RWA и достаточности капитала

Достаточность капитала (в Российской практике - норматив ) оценивается как отношение капитала, рассчитанного в соответствии с требованиями Базеля II, к активам, взвешенным по рискам (). Активы, взвешенные по рискам, рассчитываются следующим образом

где 12.5-множитель, равный обратной величине минимальной величины достаточности капитала(8%)

-удельные (на единицу ) неожиданные потери, в терминологии Базеля II - требования к капиталу.

Ссылки
Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework - Comprehensive Version.  Part 2 
Базель II: "Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы" (рабочий вариант перевода)
The Internal Ratings-Based Approach
Кредитный риск - подход на основе внутренних рейтингов
An Explanatory Note on the Basel II IRB Risk Weight Functions
Minimum Capital Requirement Basel II

Финансовый риск-менеджмент
Кредитный риск